Le terme anglais departures peut désigner :

 Departures, un single du groupe Globe sorti en 1996 ;
 Departures (Okuribito), un film japonais de 2008 ;
 Departures ～Anata ni Okuru Ai no Uta～, un single du groupe Supercell sorti en 2011.